Slater puede hacer referencia a:

Topónimos
 Slater (Iowa);
 Slater (Misuri);
 Slater (Wyoming);
 Slater-Marietta

Personas
 Christian Slater (n. 1969), actor;
 Dick Slater (1951–2018), luchador profesional;
 Heath Slater (n. 1983), luchador profesional;
 Henry Horrocks Slater (1851-1934), ornitólogo;
 James Alexander Slater (1920–2008), entomólogo;
 John C. Slater (1900-1976), físico y químico teórico;
 Kelly Slater (n. 1972), surfista profesional;
 Montagu Slater (1902-1956), escritor;
 Reggie Slater (n. 1970), baloncestista;
 Slater Martin (1925-2012), baloncestista.

Personajes de ficción
 Jean Slater;
 Kat Slater;
 Sean Slater;
 Stacey Slater.